
Это хронология истории Швейцарии, включающая важные правовые и территориальные изменения и политические события в Швейцарии и ее государствах-предшественниках. О предыстории этих событий читайте в разделе История Швейцарии.

 Века: 13-й14-й15-й16-й17-й18-й19-й20-й21-й

13-й век

14-й век

15-й век

16-й век

17-й век

18-й век

19-й век

20-й век

21-й век

Примечания 

Швейцария
История Швейцарии